Xinghua, tidigare romaniserat Hinghwa, är ett kinesiskt namn och kan bland annat syfta på:

Xinghua, ett tidigare namn på prefekturen Putian i Fujian-provinsen;
Xinghua, en stad på häradsnivå i Jiangsu-provinsen.
Xinghua (socken)
Xinghua (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,40, long 111,72)
Xinghua (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,04, long 126,18)
Xinghua (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,28, long 114,62)

WP:Projekt Kina